Animere ist

 eine sehr seltene Sprache in Ghana, siehe Animere (Sprache).
 ein Volk in Ghana, siehe Animere (Volk).